Jazz in the Woods (Apeldoorn), een Nederlands muziekfestival
 Jazz in the Woods (Kansas), een Amerikaans muziekfestival